Pomorska Jesień Jazzowa – pod tą nazwą funkcjonowało do 2004 roku, w 2004 jako Jesień Jazzowa, w nowej formule od 2005 roku jako Gorzów Jazz Celebrations.
 Krakowska Jesień Jazzowa.

Zobacz też 
 Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej.